Valea Satului se poate referi la:

 Valea Satului, Criuleni
 Valea Satului, Olt
 Valea Satului, Iași

Vezi și 
 Râul Valea Satului (dezambiguizare)

 Valea (dezambiguizare)